Верхнетуло́мский — посёлок городского типа в Кольском районе Мурманской области. Центр одноимённого городского поселения.

География 
Расположен на реке Тулома в 83 км от Мурманска по автодороге «Лотта».

Включён в перечень населённых пунктов Мурманской области, подверженных угрозе лесных пожаров.

История 
Коренные жители территории, на которой расположен п. Верхнетуломский - саамы. К 18 веку поблизости от современного поселка существовало три селения – саамское Нотозеро, русское селение Падун и финский Ристикент, жители которых занимались оленеводством, заготовкой пушнины, леса и рыбным промыслом. Здесь имелась собственная часовня, в 1918 году была открыта первая школа, а с 1929 года - школа – интернат на 100 мест для детей из близлежащих становищ. С 1933 года заработала гидрометеорологическая станция «Падун». 

В 1961 году в связи со строительством Верхнетуломской ГЭС, было принято решение о создании поселка гидростроителей (в 1966 году с присоединением селения Падун ему был придан статус посёлка городского типа). Специалисты финнской компании «Иматран Войма» одновременно с мощностями ГЭС возвели коттеджи для работников станции, одноэтажные деревянные дома, клуб, больницу, школу, детский сад, баню, пожарное депо, почту, сберкассу, магазины, стадион, хоккейный корт и электрокотельные .

Население 

Численность населения, проживающего на территории населённого пункта по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляет 1580 человек. Из них 735 мужчин (46,5 %) и 845 женщин (53,5 %).

Экономика 
Помимо Верхне-Туломской гидроэлектростанции, градообразующим предприятием для посёлка являлся Верхнетуломский леспромхоз - самое крупное лесозаготовительное предприятие области, образованное в селении Падун в 1930-е годы . В настоящее время лесозаготовка и лесопереработка продолжается силами ООО «Природа ДОЗ» и ООО «Кольский лес».

В поселке также с 1992 года действуют предприятие рыбной отрасли - подземный рыбозавод ООО «Арктик–Салмон». Форелевая ферма построена в тоннеле ГЭС на глубине 50 метров с инкубационным цехом (28 бассейнов для выращивания мальков) и цехом с маточным стадом, в которых с помощью теплой воды из системы охлаждения гидроагрегатов ГЭС и холодной воды из чистого Верхнетуломского водохранилища разводят радужную форель .

Культура 
С 1966 года в Верхнетуломском работает Дом культуры «Дружба», в котором занимаются участники танцевального коллектива «Околица» (основан в 1996 году) и вокального коллектива «Северные узоры».

Проживающие в Верхнетуломском саамы продолжают развивать традиции народной культуры коренных жителей Кольского края: действующие носители национального языка проводят работу по сохранению и развитию культуры саамского народа, занимаются переводами на русский язык саамского фольклора, обучают детей саамскому языку и письменности, участвуют в международном сотрудничестве со странами Баренцрегиона.

В поселке есть воинское захоронение (две братские могилы и обелиск) в память о погибших во время авианалёта в годы Великой Отечественной войны пограничников и мирных жителей .

Известные жители 

 Свен Петрович Локко (род. в 1924) - писатель, художник, публицист, член Союза писателей России, автор трилогии «Финны на Мурмане» . Его картины неоднократно экспонировались в Мурманской области, в Москве и Финляндии. Бригада под руководством Локко создала резную отделку рубленого здания Мурманского областного управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Будучи председателем Верхнетуломского Совета , активно занимался природоохранной деятельностью.

Примечания

Ссылки 
 

Посёлки городского типа Мурманской области
Населённые пункты Кольского района